IHA steht für

Ice Hockey Australia, nationaler Eishockeyverband von Australien
Hotelverband Deutschland (IHA) (International Hotel Association), Branchenverband der Hotellerie in Deutschland
Intel Hub Architecture, eine Architektur des Chipherstellers Intel
International Hydropower Association, non-profit Organisation aus London
Institute for Healthcare Advancement, non-profit Organisation aus La Habra, Kalifornien
İhlas Haber Ajansı, türkische Nachrichtenagentur
International Hapkido Alliance, Internationaler Hapkido Verband
 Israel Handball Association, nationaler Handballverband Israels
 Irreversibler Hirnfunktionsausfall

Siehe auch:
 Iha

Abkürzung